Сезон 1989 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 52-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 11 березня по 27 жовтня 1989 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Спартак» (Москва), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 12-ю в історії, наздогнавши таким чином за цим показником київське «Динамо».

Підсумкова таблиця

Медалісти 
 «Спартак» (Москва): Станіслав Черчесов, Сергій Базулєв, Олександр Бокий, Геннадій Морозов, Борис Поздняков, Сергій Родіонов, Ігор Шалімов, Валерій Шмаров, Євген Кузнецов, Василь Кульков, Віктор Пасулько, Федір Черенков.

 «Дніпро»: Валерій Городов, Іван Вишневський, Сергій Пучков, Олексій Чередник, Микола Кудрицький, Володимир Лютий, Андрій Сидельников, Едуард Сон, Євген Шахов, Володимир Багмут, Вадим Тищенко, Антон Шох, Андрій Юдін, Євген Яровенко.

 «Динамо» (Київ): Віктор Чанов, Андрій Баль, Володимир Горілий, Сергій Заєць, Олег Кузнецов, Олег Лужний, Сергій Шматоваленко, Володимир Безсонов, Ігор Бєланов, Олег Протасов, Олег Саленко, Андрій Канчельскіс, Геннадій Литовченко, Олексій Михайличенко.

Бомбардири 
 16 — Сергій Родіонов («Спартак»)
 13 — Георгій Кондратьєв («Чорноморець»)
 11 — Ігор Добровольський («Динамо» Москва), Володимир Гречнєв («Торпедо»), Ігор Коливанов («Динамо» Москва), Юрій Савичев («Торпедо»), Валерій Шмаров («Спартак»)
 10 — Микола Кудрицький («Дніпро»)
 9 — Микола Русяєв («Локомотив»), Юрій Тарасов («Металіст»)

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

89
СРСР